Hyundai DQ-7 — автобус малого класса южнокорейской компании Hyundai Motors, серийно выпускаемый с 1973 по 1981 год. Вытеснен с конвейера моделью Hyundai Chorus.

Автобус использовался на городских и пригородных маршрутах. Имеет одну модификацию: D0710.

К окончанию производства было выпущено 2874 экземпляра.

История 
Первый автобус Hyundai DQ-7 был представлен в 1973 году. Серийно модель производилась с апреля 1977 года.

Конкурентом автобуса являлся Kia AM. В декабре 1981 года автобус был снят с производства.

8 марта 1988 года производство автобуса Hyundai DQ-7 было возобновлено. Автобус производился на шасси Hyundai Bison. Конкурентом являлся Kia Combi.

1 декабря 1994 года автобус прошёл фейслифтинг. Производство завершилось в 1995 году.

Примечания 

Автобусы
DQ-7
Автобусы Республики Корея